Demoll ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Demoll (1881–1969), deutscher Generalleutnant der Wehrmacht
 Reinhard Demoll (1882–1960), deutscher Zoologe